São João do Paraíso (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
São João do Paraíso (Maranhão), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão